Belang (Indonesië), een plaats in Oost-Java
 Belang (recht), een begrip in het procesrecht
 Algemeen belang, het welzijn van de gemeenschap
 Aanmerkelijk belang, een term in het Nederlandse belastingrecht
 Het Belang van Limburg, een Belgisch Nederlandstalig dagblad
 Vlaams Belang, een Belgische politieke partij